PMP kan syfta på: 

 en engelsk förkortning för Portable Media Player, portabel mediaspelare
 Project Management Professional, en person som är certifierad av PMI, Project Management Institute
 konstnären Primus Mortimer Pettersson